Godło Chińskiej Republiki Ludowej
 Godło Republiki Chińskiej (Tajwanu)